T-6 o T6 puede referirse a:
 T-6 Texan, entrenador fabricado por North American Aviation durante la Segunda Guerra Mundial.
 T-6 Texan II, entrenador fabricado por Beechcraft desde 2001.
 ARA Buenos Aires (T-6), destructor o torpedero de la clase Buenos Aires.
 Soyuz T-6, una misión de la Soyuz T en 1982.